Il doppio del torneo di tennis Oporto Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Francisco Roig che hanno battuto in finale Jordi Arrese e Àlex Corretja 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Javier Sánchez (semifinali)
 Piet Norval /  Menno Oosting (primo turno)

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (campioni)
 Donald Johnson /  Kenny Thorne (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oporto Open 1995
ATP Tour 1995